Prairie Township (Missouri)
Prairie Township (comté d'Audrain, Missouri)
Prairie Township (comté d'Edgar, Illinois)
Prairie Township (comté de Boone, Arkansas)
Prairie Township (comté de Carroll, Arkansas)
Prairie Township (comté de Carroll, Missouri)
Prairie Township (comté de Crawford, Illinois)
Prairie Township (comté de Davis, Iowa)
Prairie Township (comté de Delaware, Iowa)
Prairie Township (comté de Franklin, Missouri)
Prairie Township (comté de Fremont, Iowa)
Prairie Township (comté de Hancock, Illinois)
Prairie Township (comté de Howard, Missouri)
Prairie Township (comté de Jackson, Missouri)
Prairie Township (comté de Kossuth, Iowa)
Prairie Township (comté de Lincoln, Missouri)
Prairie Township (comté de Madison, Arkansas)
Prairie Township (comté de Montgomery, Missouri)
Prairie Township (comté de Pettis, Missouri)
Prairie Township (comté de Randolph, Missouri)
Prairie Township (comté de Schuyler, Missouri)
Prairie Township (comté de Searcy, Arkansas)
Prairie Township (comté de Shelby, Illinois)
Prairie Township (comté de Washington, Arkansas)